Zámek Skalice může označovat tyto zámky:
 Skalice (zámek, okres Znojmo) – zámek ve stejnojmenné obci v okrese Znojmo
 Skalice (zámek, okres Prachatice) – zámek v Bohumilicích v okrese Prachatice

Související články 
 Skalice
 Skalice (hrad)